David Cryer – attore statunitense
 Jon Cryer – attore, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 Suzanne Cryer – attrice statunitense